Genjirō (hiragana : ) est un prénom japonais masculin. Ce prénom est peu fréquent ; il est composé de deux prénoms, Gen et  qui signifie à l'origine « cadet ».

En kanji 
 元二朗 : seconde origine, second fondateur.

Personnalités japonaises 
 Genjirō Arato (1946-2016), acteur et réalisateur ;
 Genjirō Yoshida (1886-1956), écrivain ;
 Genjirō Komori, nom de naissance de Kawakami Gensai (1834-1872), hitokiri ;
 Genjirō, nom familier du peintre Kanō Eitoku (1543-1590).

Dans la fiction

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des prénoms japonais

Prénom japonais